Lepraria är ett släkte av lavar. Lepraria ingår i familjen Stereocaulaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lepraria